Sir Henry Cotton Rookie of the Year van de Europese PGA Tour
 European Senior Tour Rookie of the Year
 PGA Tour Rookie of the Year van de Amerikaanse PGA Tour
 Asian Tour Rookie of the Year van de Aziatische PGA Tour